Een verkeersweg:
 N504 (België)
 N504 (Frankrijk)
 N504 (Nederland), zie Provinciale weg 504

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing